Voici la liste des planètes mineures numérotées de 269001 à 270000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 269001 à 270000

269001-269100

269101-269200

269201-269300

269301-269400

269401-269500

269501-269600

269601-269700

269701-269800

269801-269900

269901-270000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000